Боброво — деревня в Приморском районе Архангельской области. Входит в состав Коскогорского сельского поселения.

География 
Боброво находится к югу от города Архангельска, на правом берегу Косковского рукава Северной Двины, в устье ручья Бобровский. К северу от деревни находится озеро Ползуново. Через деревню проходит автодорога «Архангельск — Боброво — Белогорский — Пинега». Ниже по течению реки находится посёлок Боброво. От остановочного пункта Боброво до Архангельска 38 км по реке.

Население 

В 2009 году числилось 30 чел., из них пенсионеров — 23, в 2002 году — 85 человек (русские — 95 %).

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Коскогорского сельсовета Холмогорского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Боброво. Публичная кадастровая карта
 Боброво на карте Wikimapia

Населённые пункты Приморского района (Архангельская область)